Svjetsko prvenstvo u atletici - Berlin 2009. je 12. IAAF-ovo svjetsko prvenstvo u atletici po redu. Održalo se u glavnom gradu Njemačke Berlinu od 15. do 23. kolovoza 2009., na Olimpijskom stadionu (stadion Herthe), dok se početak i kraj maratona i brzog hodanja održao kod Brandeburških vratiju. Prethodno veliko atletsko natjecanje u Berlinu zbilo se za vrijeme održavanja 10. olimpijskih igara 1936., kada je Jesse Owens napravio dotada najveći podvig u atletici.

Domaćinstvo 

Berlin je domaćinstvo prvenstva dobio 6. prosinca 2004. godine u borbi za domaćinstvo sa Splitom (Hrvatska), Valencijom (Španjolska), Brisbaneom (Australija), Brussels (Belgija), New Delhi (Indija), Casablanca (Maroko) i Daegu (Južna Koreja).

Tablica medalja

Rezultati

Trkačke discipline

100 m

200 m

400 m

800 m

1.500 m

5.000 m

10.000 m

Maraton

20 km brzo hodanje

50 km brzo hodanje

110 m / 100 m s preponama

400 m s preponama

3.000 m s preponama

4x100 m štafeta

4x400 m štafeta

Skakačke discipline

Skok u vis

Skok u dalj

Skok s motkom

Troskok

Bacačke discipline

Bacanje koplja

Bacanje diska

Bacanje kugle

Bacanje kladiva

Višeboj

Desetoboj / Sedmoboj

Značenje kratica 
 WR: Svjetski rekord
 KR: Rekord prvenstava
 NR: Nacionalni rekord
 ER: Europski rekord
 AF: Afrički rekord
 AS: Azijski rekord
 OC: Oceanijski rekord
 DSQ: Diskvalifikacija

Svjetski rekordi

Vanjske poveznice 

Official Berlin website
Official IAAF website

Izvori 

2009
2009
Atletika SP 2009